Ранчо ел Тријангуло има више значења:

 Ранчо ел Тријангуло (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ел Тријангуло (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику